Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
Nederland, land bestaand uit een West-Europees en een Caribisch deel.
Nederlanden, regio in Noordwest-Europa die ongeveer overeenkomt met de huidige Benelux en de Franse departementen Nord, Pas-de-Calais ten noorden van de Somme.

Plaatsen 
Nederland (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado.
Nederland (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas.
Nederland (Overijssel), kern in de Overijsselse gemeente Steenwijkerland.

Overige 
Nederland (film), documentaire uit 1983.
Nederland (tijdschrift), algemeen cultureel tijdschrift (1849-1944), vanaf 1939 nationalistisch en al snel nationaalsocialistisch.

Zie ook 
Geografie van Nederland
Geschiedenis van Nederland
Portaal:Nederland